Янис Стрелниекс (, род. 1 сентября 1989, Талси, Латвийская ССР, СССР) — латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника.

Карьера 
Янис Стрелниекс в годы выступления за «Вентспилс» был капитаном команды. Сегодня он является одним из основных игроков строящейся Айнаром Багатскисом новой сборной Латвии.

В трех проведенных (в сезоне 2011/2012 в составе «Вентспилса») матчах в Кубка вызова Янис Стрелниекс играл в среднем 31 минуту, набирая в среднем по 11 очков и делая по 3 подбора и 3 передачи.

В 2011 году Янис Стрелниекс подписал контракт с БК «Спартак». В составе «Спартака» Янис набирал 6,2 очка + 2,8 передачи, в среднем за 23 минуты на паркете в матчах Единой Лиги ВТБ, в сезоне 2012/2013.

В 2013 году Стрелниекс перешёл в киевский «Будивельник». В составе киевской команды набирал 8,1 очка + 2,6 передачи + 1,4 подбора в рамках Евролиги, показывая реализацию в 55, 2 % со средней и ближней, а также 46, 4 % с дальней дистанции. В «Будивельнике» Янис получил приз лучшего защитника украинской Суперлиги и выиграл с командой чемпионство и национальный кубок Украины.

В конце июля 2014 года перешёл в немецкий клуб «Брозе» из Бамберга.

В составе национальной сборной Латвии, Янис был участником двух чемпионатов Европы — в 2011 году Литве и 2013 году в Словении. На Евробаскете-2013 приносил своей сборной в среднем 7,0 очка + 3,6 передачи + 2,5 подбора в 8 матчах турнира.

В 2019-2021 годах играл за московский ЦСКА

Янис свободно владеет латышским и английским языками, также хорошо говорит по-русски.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Чемпион Германии (3): 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
  Чемпион Латвии: 2008/2009
  Чемпион России: 2020/2021
  Чемпион Украины: 2013/2014
  Обладатель Кубка Германии: 2017
  Обладатель Суперкубка Германии: 2015

Сборная Латвии 
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2007

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте БК Спартак
 Профиль на сайте Eurobasket.com

Баскетболисты Латвии
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК АЕК
Игроки сборной Латвии по баскетболу